

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Blackhawk – census-designated place della Contea di Contra Costa, California
 Blackhawk – census-designated place della Contea di Meade, Dakota del Sud
 Blackhawk – comunità non incorporata della Contea di Kanawha, Virginia Occidentale

Musica 
 Blackhawk – gruppo musicale country statunitense
 Blackhawk – album dei Blackhawk del 1994

Altro 
 Blackhawk – personaggio dei fumetti
 Curtiss XF-87 Blackhawk – caccia intercettore
 Blackhawk – videogioco del 1994

Pagine correlate 
 Black Hawk